Мельникова, Екатерина:
 Мельникова, Екатерина Александровна (род. 1966) — солистка Московской филармонии, лауреат международных конкурсов.
 Мельникова, Екатерина Евгеньевна (род. 1989) — российская спортсменка, чемпионка России по вольной борьбе.
 Мельникова, Екатерина Николаевна (род. 1983) — российская дзюдоистка.